Yellow Jackets peut faire référence à :
 Yellow Jackets de Frankford, une franchise de la NFL ;
 Yellow Jackets de Georgia Tech, un club omnisports d'Atlanta ;
 Yellowjackets, un quartet de jazz fusion américain ;
 Yellowjackets, une série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 2021.

 Yellowjacket, un super-héros de l'univers Marvel.